Венеция:

Топонимы 
 Венеция — город на островах Венецианской лагуны в Адриатическом море (Италия).
 Венеция (Венето) — область в Италии.
 Венеция — провинция в Италии.
 Венеция — деревня в Варминско-Мазурском воеводстве (Польша).
 Венеция — деревня в Куявско-Поморском воеводстве (Польша).
 Венеция — деревня в Дюртюлинском районе Башкортостана (Россия).
 Венеция — один из районов Лос-Анджелеса (США).
 Пьяцца Венеция — площадь в центре Рима, названная так по одноимённому палаццо Венеция.

Другое 
 «Венеция» — итальянский футбольный клуб.
 Венеция — один из крупнейших аэропортов Италии, расположен в городке Тессера.

См. также 

 Венеция — Санта-Лучия — главная железнодорожная станция Венеции.
 Венеция-Джулия — самый восточный регион Итальянского королевства.
 Венецианская республика — историческое государство в Европе, существовавшее с конца VII века по 1797 год.
 
 Тихоокеанская Венеция — искусственный архипелаг Нан Мадол на Каролинских островах.
 (487) Венеция — астероид, открытый в 1902 году.
 The Venetian — 39-этажный небоскрёб высотой 225 метров, второе по высоте здание Макао.
 «Португальская Венеция» — одно из названий города Авейру.